Чантхабури () — город на востоке Таиланда, административный центр одноимённой провинции.

Географическое положение 
Город находится в южной части провинции, на берегах одноимённой реки, на расстоянии приблизительно 195 километров к юго-востоку от столицы страны Бангкока. Абсолютная высота — 5 метров над уровнем моря.

Климат

Население 
По данным переписи 2000 года численность населения города составляла 86 461 человека.

Экономика и транспорт 
Основными продуктами городского экспорта являются перец, каучук, фрукты и кофе. Ближайший аэропорт расположен в городе Трат.

Примечания 

Города Таиланда